MTZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bar Yehuda, Masada, Israele
 MTZ – fabbrica di trattori bielorussa